Calamatta est un patronyme maltais notamment porté par : 

Par ordre alphabétique :
 Joséphine Calamatta (1817–1893), peintre et graveuse française ; 
 Luigi Calamatta (1801–1868), peintre et graveur italien.

Notes et références 

Patronyme maltais